В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA New Jersey 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Мартіна Навратілова і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Бетті Стов 4-6, 6-3, 6-1.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Пем Шрайвер /  Бетті Стов (фінал)

 Кеті Джордан /  Ілана Клосс (півфінал)
 Мартіна Навратілова /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA New Jersey